Чепига — українське прізвище.

 Чепига Василь Миколайович
 Чепига Володимир Романович

Див. також 
 Чепіга 

Українські прізвища